Drachenburg steht für:

 Schloss Drachenburg in Königswinter, Nordrhein-Westfalen
 Drachenburg, ehemaliges Burghaus von Castrum Walinvels, Thüringen
 Drachenburg (Slowenien), auch: castrum Trachenberk, Drakenburg, Peilenstein, slowenisch: Grad Kozje, Burgruine bei Kozje, Slowenien
 deutscher Name der Gemeinde Kozje, Slowenien
 Gerichtsbezirk Drachenburg, Steiermark, 1919 zu Jugoslawien